Сборная лучших новичков НХЛ () — символическая команда, составленная из лучших новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного сезона. Состав сборной определяется голосованием представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). Сборная впервые была объявлена в конце сезона 1982/1983.

Сборная состоит из одного вратаря, двух защитников и трёх нападающих. Чтобы попасть в голосование на попадание в Сборную новичков, игрок должен быть номинирован на получение Колдер Трофи (награда лучшему новичку). Квалификационные критерии для получения права на участие состоят в том, что игрок не должен был провести более чем 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более 6 игр в любых двух предыдущих сезонах, а также в возрасте до 26 лет на 15 сентября текущего сезона. Учёт возраста был добавлен после того, как Сергей Макаров попал в сборную в возрасте 31 года в сезоне 1989/1990.

Единственным игроком, который получил Колдер Трофи, не попав в Сборную новичков, является Павел Буре (в сезоне 1991/1992), потому что он получил голоса как правый, так и левый форвард, но не настолько много, чтобы лидировать на обеих позициях. С тех пор правила были изменены, так что голосование за нападающих не делится на левых, правых и центральных.

Составы сборных
Жирным шрифтом выделены обладатели Колдер Трофи, а курсивом - финалисты.

{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable sortable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="5.75%" | Сезон
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | Позиция
! bgcolor="#DDDDFF" width="10.0%" | Игрок
! bgcolor="#DDDDFF" width="12.0%" | Команда
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | 
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | 
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | 
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | 
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | 
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | 
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | 
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | 
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | 
! bgcolor="#DDDDFF" width="2.75%" | 
|-
| rowspan="6"| 1982/1983
| В
| Пелле Линдберг
| Филадельфия
| 
| 
| 
| 
| 
| 40
| 23
| 13
| 3
| 2,98
|-
| З
| Скотт Стивенс
| Вашингтон
| 77
| 9
| 16
| 25
| 195
|-
| З
| Фил Хаусли
| Баффало
| 77
| 19
| 47
| 66
| 39
|-
| Ф
| Дэн Дауст
| Монреаль/Торонто
| 52
| 18
| 34
| 52
| 35
|-
| Ф
| Стив Лармер
| Чикаго
| 80
| 43
| 47
| 90
| 28
|-
| Ф
| Матс Неслунд
| Монреаль
| 74
| 26
| 45
| 71
| 10
|-
| rowspan="6"| 1983/1984
| В
| Том Баррассо
| Баффало
| 
| 
| 
| 
| 
| 42
| 26
| 12
| 3
| 2,84
|-
| З
| Томас Эрикссон
| Филадельфия
| 68
| 11
| 33
| 44
| 37
|-
| З
| Джейми Макоун
| Калгари
| 72
| 9
| 23
| 32
| 97
|-
| Ф
| Стив Айзерман
| Детройт
| 80
| 39
| 48
| 87
| 33
|-
| Ф
| Хокан Лооб
| Калгари
| 77
| 30
| 25
| 55
| 22
|-
| Ф
| Сильвен Тюржон
| Хартфорд
| 76
| 40
| 32
| 72
| 55
|-
| rowspan="6"| 1984/1985
| В
| Стив Пенни
| Монреаль
| 
| 
| 
| 
| 
| 54
| 26
| 18
| 8
| 3,08
|-
| З
| Крис Челиос
| Монреаль
| 74
| 9
| 55
| 64
| 87
|-
| З
| Брюс Белл
| Квебек
| 75
| 6
| 31
| 37
| 44
|-
| Ф
| Марио Лемьё
| Питтсбург
| 73
| 43
| 57
| 100
| 54
|-
| Ф
| Томас Сандстрём
| Рейнджерс
| 74
| 29
| 29
| 58
| 51
|-
| Ф
| Уоррен Янг
| Питтсбург
| 80
| 40
| 32
| 72
| 174
|-
| rowspan="6"| 1985/1986
| В
| Патрик Руа
| Монреаль
| 
| 
| 
| 
| 
| 47
| 23
| 18
| 3
| 3,35
|-
| З
| Гэри Сутер
| Калгари
| 80
| 18
| 50
| 68
| 141
|-
| З
| Дана Мурзин
| Хартфорд
| 78
| 3
| 23
| 26
| 125
|-
| Ф
| Майк Ридли
| Рейнджерс
| 80
| 22
| 43
| 65
| 69
|-
| Ф
| Кьель Далин
| Монреаль
| 77
| 32
| 39
| 71
| 4
|-
| Ф
| Уэндел Кларк
| Торонто
| 66
| 34
| 11
| 45
| 227
|-
| rowspan="6"| 1986/1987
| В
| Рон Хекстолл
| Филадельфия
| 
| 
| 
| 
| 
| 66
| 37
| 21
| 6
| 3,00
|-
| З
| Стив Дюшен
| Лос-Анджелес
| 75
| 13
| 25
| 38
| 74
|-
| З
| Брайан Беннинг
| Сент-Луис
| 78
| 13
| 26
| 39
| 110
|-
| Ф
| Джимми Карсон
| Лос-Анджелес
| 80
| 37
| 42
| 79
| 22
|-
| Ф
| Люк Робитайл
| Лос-Анджелес
| 79
| 45
| 39
| 84
| 28
|-
| Ф
| Джим Сэндлак
| Ванкувер
| 78
| 15
| 21
| 36
| 66
|-
| rowspan="6"| 1987/1988
| В
| Даррен Пэнг
| Чикаго
| 
| 
| 
| 
| 
| 45
| 17
| 23
| 1
| 3,84
|-
| З
| Глен Уэсли
| Бостон
| 79
| 7
| 30
| 37
| 69
|-
| З
| Калле Юханссон
| Баффало
| 71
| 4
| 38
| 42
| 37
|-
| Ф
| Джо Нуиндайк
| Калгари
| 75
| 51
| 41
| 92
| 23
|-
| Ф
| Рэй Шеппард
| Баффало
| 74
| 38
| 27
| 65
| 14
|-
| Ф
| Иэн Данкан
| Виннипег
| 62
| 19
| 23
| 42
| 73
|-
| rowspan="6"| 1988/1989
| В
| Питер Сидоркевич
| Хартфорд
| 
| 
| 
| 
| 
| 44
| 22
| 18
| 4
| 3,03
|-
| З
| Брайан Лич
| Рейнджерс
| 68
| 23
| 48
| 71
| 50
|-
| З
| Зарли Залапски
| Питтсбург
| 58
| 12
| 33
| 45
| 57
|-
| Ф
| Тревор Линден
| Ванкувер
| 80
| 30
| 29
| 59
| 41
|-
| Ф
| Тони Гранато
| Рейнджерс
| 78
| 36
| 27
| 63
| 140
|-
| Ф
| Давид Волек
| Айлендерс
| 77
| 25
| 34
| 59
| 24
|-
| rowspan="6"| 1989/1990
| В
| Боб Эссенса
| Виннипег
| 
| 
| 
| 
| 
| 36
| 18
| 9
| 5
| 3,15
|-
| З
| Брэд Шоу
| Хартфорд
| 64
| 3
| 32
| 35
| 30
|-
| З
| Джефф Смит
| Эдмонтон
| 74
| 4
| 11
| 15
| 52
|-
| Ф
| Майк Модано
| Миннесота
| 80
| 29
| 46
| 75
| 63
|-
| Ф
| Сергей Макаров
| Калгари
| 80
| 24
| 62
| 86
| 55
|-
| Ф
| Род Бриндамор
| Сент-Луис
| 79
| 26
| 35
| 61
| 46
|-
| rowspan="6"| 1990/1991
| В
| Эд Бельфор
| Чикаго
| 
| 
| 
| 
| 
| 74
| 43
| 19
| 7
| 2,47
|-
| З
| Эрик Уайнрич
| Нью-Джерси
| 76
| 4
| 34
| 38
| 48
|-
| З
| Роб Блейк
| Лос-Анджелес
| 75
| 12
| 34
| 46
| 125
|-
| Ф
| Сергей Фёдоров
| Детройт
| 77
| 31
| 48
| 79
| 66
|-
| Ф
| Кен Ходж, мл.
| Бостон
| 70
| 30
| 29
| 59
| 20
|-
| Ф
| Яромир Ягр
| Питтсбург
| 80
| 27
| 30
| 57
| 42
|-
| rowspan="6"| 1991/1992
| В
| Доминик Гашек
| Чикаго
| 
| 
| 
| 
| 
| 20
| 10
| 4
| 1
| 2,60
|-
| З
| Никлас Лидстрём
| Детройт
| 80
| 11
| 49
| 60
| 22
|-
| З
| Владимир Константинов
| Детройт
| 79
| 8
| 26
| 34
| 172
|-
| Ф
| Кевин Тодд
| Нью-Джерси
| 80
| 21
| 42
| 63
| 69
|-
| Ф
| Тони Амонте
| Рейнджерс
| 79
| 35
| 34
| 69
| 55
|-
| Ф
| Жильбер Дионн
| Монреаль
| 39
| 21
| 13
| 34
| 10
|-
| rowspan="6"| 1992/1993
| В
| Феликс Потвен
| Торонто
| 
| 
| 
| 
| 
| 48
| 25
| 15
| 7
| 2,50
|-
| З
| Владимир Малахов
| Айлендерс
| 64
| 14
| 38
| 52
| 59
|-
| З
| Скотт Нидермайер
| Нью-Джерси
| 80
| 11
| 29
| 40
| 47
|-
| Ф
| Эрик Линдрос
| Филадельфия
| 61
| 41
| 34
| 75
| 147
|-
| Ф
| Теему Селянне
| Виннипег
| 84
| 76
| 56
| 132
| 45
|-
| Ф
| Джо Жюно
| Бостон
| 84
| 32
| 70
| 102
| 33
|-
| rowspan="6"| 1993/1994
| В
| Мартин Бродёр
| Нью-Джерси
| 
| 
| 
| 
| 
| 47
| 27
| 11
| 8
| 2,40
|-
| З
| Крис Пронгер
| Хартфорд
| 81
| 5
| 25
| 30
| 113
|-
| З
| Борис Миронов
| Виннипег/Эдмонтон
| 79
| 7
| 24
| 31
| 110
|-
| Ф
| Джейсон Арнотт
| Эдмонтон
| 78
| 33
| 35
| 68
| 104
|-
| Ф
| Микаэль Ренберг
| Филадельфия
| 83
| 38
| 44
| 82
| 36
|-
| Ф
| Олег Петров
| Монреаль
| 55
| 12
| 15
| 27
| 2
|-
| rowspan="6"| 1994/1995
| В
| Джим Кэри
| Вашингтон
| 
| 
| 
| 
| 
| 28
| 18
| 6
| 3
| 2,13
|-
| З
| Крис Терьен
| Филадельфия
| 48
| 3
| 10
| 13
| 38
|-
| З
| Кенни Йонссон
| Торонто
| 39
| 2
| 7
| 9
| 16
|-
| Ф
| Петер Форсберг
| Квебек
| 47
| 15
| 35
| 50
| 16
|-
| Ф
| Джефф Фризен
| Сан-Хосе
| 48
| 15
| 10
| 25
| 14
|-
| Ф
| Пол Кария
| Анахайм
| 47
| 18
| 21
| 39
| 4
|-
| rowspan="6"| 1995/1996
| В
| Кори Хирш
| Ванкувер
| 
| 
| 
| 
| 
| 41
| 17
| 14
| 6
| 2,93
|-
| З
| Эд Жовановски
| Флорида
| 70
| 10
| 11
| 21
| 137
|-
| З
| Кайл Макларен
| Бостон
| 74
| 5
| 12
| 17
| 73
|-
| Ф
| Даниэль Альфредссон
| Оттава
| 82
| 26
| 35
| 61
| 28
|-
| Ф
| Эрик Дазе
| Чикаго
| 80
| 30
| 23
| 53
| 18
|-
| Ф
| Петр Сикора
| Нью-Джерси
| 63
| 18
| 24
| 42
| 32
|-
| rowspan="6"| 1996/1997
| В
| Патрик Лалим
| Питтсбург
| 
| 
| 
| 
| 
| 39
| 21
| 12
| 2
| 2,94
|-
| З
| Брайан Берард
| Айлендерс
| 82
| 8
| 40
| 48
| 86
|-
| З
| Янне Ниинимаа
| Филадельфия
| 77
| 4
| 40
| 44
| 58
|-
| Ф
| Джером Игинла
| Калгари
| 82
| 21
| 29
| 50
| 37
|-
| Ф
| Джим Кемпбелл
| Сент-Луис
| 68
| 23
| 20
| 43
| 68
|-
| Ф
| Сергей Березин
| Торонто
| 73
| 25
| 16
| 41
| 2
|-
| rowspan="6"| 1997/1998
| В
| Джейми Сторр
| Лос-Анджелес
| 
| 
| 
| 
| 
| 17
| 9
| 5
| 1
| 2,22
|-
| З
| Маттиас Олунд
| Ванкувер
| 77
| 7
| 23
| 30
| 76
|-
| З
| Дерек Моррис
| Калгари
| 82
| 9
| 20
| 29
| 88
|-
| Ф
| Сергей Самсонов 
| Бостон
| 79
| 25
| 26
| 51
| 18
|-
| Ф
| Патрик Элиаш
| Нью-Джерси
| 74
| 18
| 19
| 37
| 28
|-
| Ф
| Майк Джонсон
| Торонто
| 82
| 15
| 32
| 47
| 24
|-
| rowspan="6"| 1998/1999
| В
| Джейми Сторр
| Лос-Анджелес
| 
| 
| 
| 
| 
| 28
| 12
| 12
| 2
| 2,40
|-
| З
| Том Поти
| Эдмонтон
| 73
| 5
| 16
| 21
| 42
|-
| З
| Сами Сало
| Оттава
| 61
| 7
| 12
| 19
| 24
|-
| Ф
| Крис Друри
| Колорадо
| 79
| 20
| 24
| 44
| 62
|-
| Ф
| Милан Гейдук
| Колорадо
| 82
| 14
| 34
| 48
| 26
|-
| Ф
| Мариан Госса
| Оттава
| 60
| 15
| 15
| 30
| 37
|-
| rowspan="6"| 1999/2000
| В
| Брайан Буше
| Филадельфия
| 
| 
| 
| 
| 
| 35
| 20
| 10
| 3
| 1,91
|-
| З
| Брайан Рафалски
| Нью-Джерси
| 75
| 5
| 27
| 32
| 28
|-
| З
| Брэд Стюарт
| Сан-Хосе
| 82
| 10
| 26
| 36
| 32
|-
| Ф
| Симон Ганье
| Филадельфия
| 80
| 20
| 28
| 48
| 22
|-
| Ф
| Скотт Гомес
| Нью-Джерси
| 82
| 19
| 51
| 70
| 78
|-
| Ф
| Майк Йорк
| Рейнджерс
| 82
| 26
| 24
| 50
| 18
|-
| rowspan="6"| 2000/2001
| В
| Евгений Набоков
| Сан-Хосе
| 
| 
| 
| 
| 
| 66
| 32
| 21
| 7
| 2,19
|-
| З
| Любомир Вишнёвски
| Лос-Анджелес
| 81
| 7
| 32
| 39
| 36
|-
| З
| Колин Уайт
| Нью-Джерси
| 82
| 1
| 19
| 20
| 155
|-
| Ф
| Мартин Гавлат
| Оттава
| 73
| 19
| 23
| 42
| 20
|-
| Ф
| Брэд Ричардс
| Тампа-Бэй
| 82
| 21
| 41
| 62
| 14
|-
| Ф
| Шейн Уиллис
| Каролина
| 73
| 20
| 24
| 44
| 45
|-
| rowspan="6"| 2001/2002
| В
| Дэн Блэкбёрн
| Рейнджерс
| 
| 
| 
| 
| 
| 31
| 12
| 16
| 0
| 3,28
|-
| З
| Ник Бойнтон
| Бостон
| 80
| 4
| 14
| 18
| 107
|-
| З
| Ростислав Клесла
| Коламбус
| 75
| 8
| 8
| 16
| 74
|-
| Ф
| Дэни Хитли
| Атланта
| 82
| 26
| 41
| 67
| 56
|-
| Ф
| Илья Ковальчук
| Атланта
| 65
| 29
| 22
| 51
| 28
|-
| Ф
| Кристиан Хуселиус
| Флорида
| 79
| 23
| 22
| 45
| 14
|-
| rowspan="6"| 2002/2003
| В
| Себастьен Карон
| Питтсбург
| 
| 
| 
| 
| 
| 24
| 7
| 14
| 2
| 2,64
|-
| З
| Джей Боумистер
| Флорида
| 82
| 4
| 12
| 16
| 14
|-
| З
| Баррет Джекман
| Сент-Луис
| 82
| 3
| 16
| 19
| 190
|-
| Ф
| Тайлер Арнасон
| Чикаго
| 82
| 19
| 20
| 39
| 20
|-
| Ф
| Рик Нэш
| Коламбус
| 74
| 17
| 22
| 39
| 78
|-
| Ф
| Хенрик Зеттерберг
| Детройт
| 79
| 22
| 22
| 44
| 8
|-
| rowspan="6"| 2003/2004
| В
| Эндрю Рэйкрофт
| Бостон
| 
| 
| 
| 
| 
| 57
| 29
| 18
| 9
| 2,05
|-
| З
| Джон-Майкл Лайлз
| Колорадо
| 79
| 10
| 24
| 34
| 28
|-
| З
| Йони Питкянен
| Филадельфия
| 71
| 8
| 19
| 27
| 44
|-
| Ф
| Трент Хантер
| Айлендерс
| 77
| 25
| 26
| 51
| 16
|-
| Ф
| Райан Мэлоун
| Питтсбург
| 81
| 22
| 21
| 43
| 64
|-
| Ф
| Майкл Райдер
| Монреаль
| 81
| 25
| 38
| 63
| 26
|-
| rowspan="6"| 2005/2006
| В
| Хенрик Лундквист
| Рейнджерс
| 
| 
| 
| 
| 
| 53
| 30
| 12
| 2
| 2,24
|-
| З
| Дион Фанёф
| Калгари
| 82
| 20
| 29
| 49
| 93
|-
| З
| Андрей Мезарош
| Оттава
| 82
| 10
| 29
| 39
| 61
|-
| Ф
| Александр Овечкин
| Вашингтон
| 81
| 52
| 54
| 106
| 52
|-
| Ф
| Сидни Кросби
| Питтсбург
| 81
| 39
| 63
| 102
| 110
|-
| Ф
| Брэд Бойс
| Бостон
| 82
| 26
| 43
| 69
| 30
|-
| rowspan="6"| 2006/2007
| В
| Майк Смит
| Даллас
| 
| 
| 
| 
| 
| 23
| 12
| 5
| 2
| 2,23
|-
| З
| Мэтт Карл
| Сан-Хосе
| 77
| 11
| 31
| 42
| 30
|-
| З
| Марк-Эдуар Власик
| Сан-Хосе
| 81
| 3
| 23
| 26
| 18
|-
| Ф
| Евгений Малкин
| Питтсбург
| 78
| 33
| 52
| 85
| 80
|-
| Ф
| Джордан Стаал
| Питтсбург
| 81
| 29
| 13
| 42
| 24
|-
| Ф
| Пол Штястны
| Колорадо
| 82
| 28
| 50
| 78
| 42
|-
| rowspan="6"| 2007/2008
| В
| Кэри Прайс
| Монреаль
| 
| 
| 
| 
| 
| 41
| 24
| 12
| 3
| 2,56
|-
| З
| Тобиас Энстрём
| Атланта
| 82
| 5
| 33
| 38
| 42
|-
| З
| Том Гилберт
| Эдмонтон
| 82
| 13
| 20
| 33
| 20
|-
| Ф
| Никлас Бекстрём
| Вашингтон
| 82
| 14
| 55
| 69
| 24
|-
| Ф
| Патрик Кейн
| Чикаго
| 82
| 21
| 51
| 72
| 52
|-
| Ф
| Джонатан Тэйвз
| Чикаго
| 64
| 24
| 30
| 54
| 44
|-
| rowspan="6"| 2008/2009
| В
| Стив Мэйсон
| Коламбус
| 
| 
| 
| 
| 
| 61
| 33
| 20
| 7
| 2,29
|-
| З
| Дрю Даути
| Лос-Анджелес
| 81
| 6
| 21
| 27
| 56
|-
| З
| Люк Шенн
| Торонто
| 70
| 2
| 12
| 14
| 71
|-
| Ф
| Бобби Райан
| Анахайм
| 64
| 31
| 26
| 57
| 33
|-
| Ф
| Патрик Берглунд
| Сент-Луис
| 76
| 21
| 26
| 47
| 16
|-
| Ф
| Крис Верстиг
| Чикаго
| 78
| 22
| 31
| 53
| 55
|-
| rowspan="6"| 2009/2010
| В
| Джимми Ховард
| Детройт
| 
| 
| 
| 
| 
| 63
| 37
| 15
| 3
| 2,26
|-
| З
| Майкл Дель Зотто
| Рейнджерс
| 80
| 9
| 28
| 37
| 32
|-
| З
| Тайлер Майерс
| Баффало
| 82
| 11
| 37
| 48
| 32
|-
| Ф
| Никлас Бергфорс
| Нью-Джерси/Атланта
| 81
| 21
| 23
| 44
| 10
|-
| Ф
| Мэтт Дюшен
| Колорадо
| 81
| 24
| 31
| 55
| 16
|-
| Ф
| Джон Таварес
| Айлендерс
| 82
| 24
| 30
| 54
| 22
|-
| rowspan="6"| 2010/2011
| В
| Кори Кроуфорд 
| Чикаго
| 
| 
| 
| 
| 
| 57
| 33
| 18
| 6
| 2,30
|-
| З
| Джон Карлсон
| Вашингтон
| 82
| 7
| 30
| 37
| 44
|-
| З
| Пи-Кей Суббан
| Монреаль
| 77
| 14
| 24
| 38
| 124
|-
| Ф
| Логан Кутюр
| Сан-Хосе
| 79
| 32
| 24
| 56
| 41
|-
| Ф
| Михаэль Грабнер
| Айлендерс
| 76
| 34
| 18
| 52
| 10
|-
| Ф
| Джефф Скиннер
| Каролина
| 82
| 31
| 32
| 63
| 46
|-
| rowspan="6"| 2011/2012
| В
| Юнас Энрот
| Баффало
| 
| 
| 
| 
| 
| 26
| 8
| 11
| 4
| 2,70
|-
| З
| Джастин Фолк
| Каролина
| 66
| 8
| 14
| 22
| 29
|-
| З
| Джейк Гардинер
| Торонто
| 75
| 7
| 23
| 30
| 18
|-
| Ф
| Адам Хенрик
| Нью-Джерси
| 74
| 16
| 35
| 51
| 7
|-
| Ф
| Габриэль Ландескуг
| Колорадо
| 82
| 22
| 30
| 52
| 51
|-
| Ф
| Райан Нюджент-Хопкинс
| Эдмонтон
| 62
| 18
| 34
| 52
| 16
|-
| rowspan="6"| 2012/2013
| В
| Джейк Аллен
| Сент-Луис
| 
| 
| 
| 
| 
| 15
| 9
| 4
| 0
| 2,46
|-
| З
| Юнас Бродин
| Миннесота
| 45
| 2
| 9
| 11
| 10
|-
| З
| Джастин Шульц
| Эдмонтон
| 48
| 8
| 19
| 27
| 8
|-
| Ф
| Брендан Галлахер
| Монреаль
| 44
| 15
| 13
| 28
| 33
|-
| Ф
| Джонатан Юбердо
| Флорида
| 48
| 14
| 17
| 31
| 18
|-
| Ф
| Брэндон Саад
| Чикаго
| 46
| 10
| 17
| 27
| 12
|-
| rowspan="6"| 2013/2014
| В
| Фредерик Андерсен
| Анахайм
| 
| 
| 
| 
| 
| 28
| 20
| 5
| 0
| 2,29
|-
| З
| Тори Круг
| Бостон
| 79
| 14
| 26
| 40
| 28
|-
| З
| Хампус Линдхольм
| Анахайм
| 78
| 6
| 24
| 30
| 36
|-
| Ф
| Тайлер Джонсон
| Тампа-Бэй
| 82
| 24
| 26
| 50
| 26
|-
| Ф
| Натан Маккиннон
| Колорадо
| 82
| 24
| 39
| 63
| 26
|-
| Ф
| Ондржей Палат
| Тампа-Бэй
| 81
| 23
| 36
| 59
| 20
|-
| rowspan="6"| 2014/2015
| В
| Джейк Аллен
| Сент-Луис
| 
| 
| 
| 
| 
| 37
| 22
| 7
| 4
| 2,28
|-
| З
| Аарон Экблад
| Флорида
| 81
| 12
| 27
| 39
| 32
|-
| З
| Йон Клингберг
| Даллас
| 65
| 11
| 29
| 40
| 32
|-
| Ф
| Филип Форсберг
| Нэшвилл
| 82
| 26
| 37
| 63
| 24
|-
| Ф
| Джонни Годро
| Калгари
| 82
| 24
| 40
| 64
| 14
|-
| Ф
| Марк Стоун
| Оттава
| 80
| 26
| 38
| 64
| 14
|-
| rowspan="6"| 2015/2016
| В
| Джон Гибсон
| Анахайм
| 
| 
| 
| 
| 
| 40
| 21
| 13
| 4
| 2,07
|-
| З
| Шейн Гостисбеер
| Филадельфия
| 64
| 17
| 29
| 46
| 24
|-
| З
| Колтон Парайко
| Сент-Луис
| 79
| 9
| 24
| 33
| 29
|-
| Ф
| Джек Айкел
| Баффало
| 81
| 24
| 32
| 56
| 22
|-
| Ф
| Коннор Макдэвид
| Эдмонтон
| 45
| 16
| 32
| 48
| 18
|-
| Ф
| Артемий Панарин
| Чикаго
| 80
| 30
| 47
| 77
| 32
|-
| rowspan="6"| 2016/2017
| В
| Мэтт Мюррей
| Питтсбург
| 
| 
| 
| 
| 
| 49
| 32
| 10
| 4
| 2,41
|-
| З
| Брэди Шей
| Рейнджерс
| 80
| 5
| 34
| 39
| 42
|-
| З
| Зак Веренски
| Коламбус
| 78
| 11
| 36
| 47
| 14
|-
| Ф
| Патрик Лайне
| Виннипег
| 73
| 36
| 28
| 64
| 26
|-
| Ф
| Митч Марнер
| Торонто
| 77
| 19
| 42
| 61
| 38
|-
| Ф
| Остон Мэттьюс
| Торонто
| 82
| 40
| 29
| 69
| 14
|-
| rowspan="6"| 2017/2018
| В
| Юусе Сарос
| Нэшвилл
| 
| 
| 
| 
| 
| 26
| 11
| 5
| 7
| 2,45
|-
| З
| Уилл Бутчер
| Нью-Джерси
| 81
| 5
| 39
| 44
| 8
|-
| З
| Чарли Макэвой
| Бостон
| 63
| 7
| 25
| 32
| 53
|-
| Ф
| Мэтью Барзал
| Айлендерс
| 82
| 22
| 63
| 85
| 30
|-
| Ф
| Брок Бесер
| Ванкувер
| 62
| 29
| 26
| 55
| 16
|-
| Ф
| Клейтон Келлер
| Аризона
| 82
| 23
| 42
| 65
| 24
|-
| rowspan="6"| 2018/2019
| В
| Джордан Биннингтон
| Сент-Луис
|
|
|
|
|
| 32
| 24
| 5
| 1
| 1,89
|-
| З
| Расмус Далин
| Баффало
| 82
| 9
| 35
| 44
| 34
|-
| З
| Миро Хейсканен
| Даллас
| 82
| 12
| 21
| 33
| 16
|-
| Ф
| Брэди Ткачук
| Оттава
| 71
| 22
| 23
| 45
| 75
|-
| Ф
| Энтони Сирелли
| Тампа-Бэй
| 82
| 19
| 20
| 39
| 34
|-
| Ф
| Элиас Петтерссон
| Ванкувер
| 71
| 28
| 38
| 66
| 12
|-
| rowspan="6"| 2019/2020
| В
| Элвис Мерзликин
| Коламбус
|
|
|
|
|
| 33
| 13
| 9
| 8
| 2,35
|-
| З
| Кейл Макар| Колорадо
| 57
| 12
| 38
| 50
| 12
|-
| З
| Куинн Хьюз
| Ванкувер
| 68
| 8
| 45
| 53
| 22
|-
| Ф
| Доминик Кубалик
| Чикаго
| 68
| 30
| 16
| 46
| 16
|-
| Ф
| Виктор Улофссон
| Баффало
| 54
| 20
| 22
| 42
| 6
|-
| Ф
| Ник Сузуки
| Монреаль
| 71
| 13
| 28
| 41
| 6
|-
| rowspan="6"| 2020/2021
| В
| Алекс Неделькович
| Каролина
|
|
|
|
|
| 23
| 15
| 5
| 3
| 1,90
|-
| З
| К’Андре Миллер
| Рейнджерс
| 53
| 5
| 7
| 12
| 20
|-
| З
| Тай Смит
| Нью-Джерси
| 48
| 2
| 21
| 23
| 22
|-
| Ф
| Кирилл Капризов'| Миннесота
| 55
| 27
| 24
| 51
| 16
|-
| Ф
| Джош Норрис
| Оттава
| 56
| 17
| 18
| 35
| 13
|-
| Ф
| Джейсон Робертсон| Даллас
| 51
| 17
| 28
| 45
| 16
|}

Рекорды
 Команда с наибольшим количеством игроков (за один сезон): «Лос-Анджелес Кингз» в сезоне 1986/1987 (Стив Дюшен, Джимми Карсон и Люк Робитайл).
 Команды с наибольшим количеством игроков (за всё время): «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Джерси Девилз» — 13 игроков.
 Команда с наименьшим количеством игроков (за всё время): «Сиэтл Кракен» и «Вегас Голден Найтс» — 0 игроков.
 Игроки с наибольшим количеством номинаций (за всё время): Джейми Сторр (1997/1998 и 1998/1999) и Джейк Аллен (2012/2013 и 2014/2015) — по 2 раза.
 Игроки выигравшие Кубок Стэнли в год попадания в сборную новичков: 
 1985/1986: Патрик Руа и Кьель Далин («Монреаль Канадиенс»)
 1989/1990: Джефф Смит («Эдмонтон Ойлерз»)
 1990/1991: Яромир Ягр («Питтсбург Пингвинз»)
 1999/2000: Скотт Гомес («Нью-Джерси Девилз»)
 2012/2013: Брэндон Саад («Чикаго Блэкхокс»)
 2016/2017: Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз»)
 2018/2019: Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»)
 Самый возрастной игрок, попавший в сборную новичков (за всё время): Сергей Макаров в сезоне 1989/1990 — 31 год.

 См. также 
 Колдер Трофи
 Сборная всех звёзд НХЛ

 Примечания 

 Ссылки 
Официальный сайт НХЛ
Русскоязычный сайт о НХЛ
Сайт ассоциации игроков НХЛ2005 NHL Official Guide & Record Book - Total Hockey'' (Second Edition), Editor - Dan Diamond, 

 
Награды НХЛ
Списки НХЛ
Награды, появившиеся в 1983 году